Niemcy:
 Wiesbach – dzielnica gminy Ainring w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land
 Wiesbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz